11-та флотилія підводних човнів Крігсмаріне () — з'єднання, флотилія підводних човнів військово-морських сил Третього Рейху за часів Другої світової війни.

Історія 
11-та флотилія ПЧ крігсмаріне була сформована у травні 1942 року з базуванням у місті Берген, на території окупованої Норвегії. Першим командиром став фрегаттен-капітан Ганс Кохауш. Основним призначенням цієї флотилії субмарин було забезпечення захисту від ймовірної висадки морського десанту противника, що ставило під загрозу поставки зі Скандинавії залізної руди до Німеччини. Із започаткуванням системи арктичних конвоїв, 11-та флотилія розпочала активні дії щодо перехоплення північних конвоїв з поставками по ленд-лізу. Так, ПЧ 11-ї флотилії взяли участь в атаці на конвой PQ 17, при цьому U-255 потопив чотири судна з восьми, записаних на рахунок німецьких підводників, при проведенні цієї операції.

Також підводні човни здійснювали метеорологічні спостереження, надзвичайно важливі для дій авіації, перевіряли стан льодового кордону, розміщували метеорологічні станції на островах у північних морях.

Командири

ПЧ, що входили до складу 11-ї флотилії

Див. також 
 Хронологія битви за Атлантику (1939—1945)
 Бій біля Лофотенських островів
 Операція «Юнона»
 Блокада Німеччини (1939—1945)
 Кампанія U-Boot на Середземному морі (Друга світова війна)

Посилання

Література 
 Бишоп К. Подводные лодки кригсмарине. 1939—1945. Справочник-определитель флотилий = Kriegsmarine U-boats 1939—1945. — М.: Эксмо, 2007. — 192 с. — (Военная техника III Рейха). — ISBN 978-5-699-22106-6

Примітки 

Флотилії Крігсмаріне
Військові формування, засновані 1942
Військові формування, розформовані 1945